А́сунта () — финская фамилия. Известные носители:

  (1904—1959) — финский писатель и художник.
 Асунта, Элина (1913—2011) — финская художница.